Västan kan avse:
 Vind från väster – se Vind#Namngivning av vinden.
  – ett av Waxholmsbolagets fartyg.
 Västan (biograf) – en f.d. biograf vid Västertorpsplan i södra Stockholm.